Die fünfte Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft fand vom 5. bis 7. März 2009 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Sie umfasste ein Turnier der Männer mit 24 Teams und erstmals ein Turnier der Frauen mit 16 Teams. Es war das erste bedeutende Rugbyturnier im Nahen Osten. Weltmeister wurden Wales bei den Männern und Australien bei den Frauen.

Bewerbung 
Sieben Länder, so viele wie nie zuvor, hatten Interesse an der Ausrichtung der Weltmeisterschaft gezeigt. Nach dem Rückzug Kenias und Südafrikas blieben fünf Länder übrig. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Australien, die Niederlande, Russland und die USA reichten offizielle Bewerbungen ein. Die Wahl des International Rugby Board (IRB) fiel schließlich in der zweiten Runde auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Als Gründe für diese Entscheidung nannte das IRB den Bau eines neuen Stadions mit 50.000 Sitzplätzen sowie den Erfolg der U-19-Weltmeisterschaft und des Turniers Dubai Sevens in jüngster Vergangenheit.

Turnier der Männer

Teilnehmer 
24 Teams nahmen an der Weltmeisterschaft der Männer teil:

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Finalrunde

Oberes Tableau („Cup“) 
Teilnehmer dieser KO-Runde um die Plätze 1 bis 8 waren die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten.

Weltmeister 2009: Wales

Mittleres Tableau („Plate“) 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 9 bis 16 waren die vier schlechteren Gruppenzweiten und die vier besten Gruppendritten.

Unteres Tableau („Bowl“) 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 17 bis 24 waren die zwei schlechteren Gruppendritten und die sechs Viertplatzierten der Vorrundengruppen.

Turnier der Frauen

Teilnehmer 
16 Teams nahmen an der Weltmeisterschaft der Frauen teil:

Vorrunde 
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Oberes Tableau („Cup“) 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 1 bis 4 waren die Erst- und Zweitplatzierten der Vorrundengruppen. Die Viertelfinalsieger stießen ins Halbfinale des „Cup“ vor, die Verlierer spielten um die „Plate“ (siehe weiter unten).

Weltmeister 2009: Australien

Mittleres Tableau („Plate“) 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 5 bis 8 waren die Verlierer des Viertelfinales des „Cup“.

Unteres Tableau („Bowl“) 
Teilnehmer in dieser KO-Runde um die Plätze 9 bis 16 waren die Dritt- und Viertplatzierten der Vorrundengruppen.

Weblinks 
 Offizielle Website der Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

2009
Rugby 2009
Sportveranstaltung in Dubai